Израз постхумно (из латинског posthumus, суперлатив латинских речи posterus ="након" и humus ="земља") значи посмртно, то јест ситуације које настају, јављају се, или се настављају након нечије смрти.

Синонимно употребљавани облик је постумус, израз који је такође везан за посмртне догађаје, то јест, односи се на особу након сахране.

Употреба, концепти 
Неколико значења које су повезане са појмом постхумно:

 Постхумна награда
 Постхумно додељени орден
 Постхумно додељено одликовање
 Постхумно додељена медаља
 Постхумна беатификација
 Постхумно призната неправда
 Постхумно крштење
 Постхумно објављено дело
 Постхумно додељено држављанство
 Постхумна дијагноза
 Постхумна слава
 Постхумна промоција
 Постхумно осуђена особа
 Постхумно дело

Види још 
 Листа постхумно објављених дела
Изрази